Witham (plaats); een plaats in de Engelse graafschap Essex
Witham (rivier); een rivier vrijwel geheel in de Engelse graafschap Lincolnshire
Witham Friary; een dorp in de Engelse graafschap Somerset
Huize Witham, een Nederlands kasteeltje in Limburg